Кристофер Колин Дин (; 27 июля 1958, Ноттингем, Англия) — британский фигурист, Олимпийский чемпион 1984 в спортивных танцах на льду в дуэте с Джейн Торвилл, бронзовый призёр Олимпийских игр 1994, 4-кратный чемпион мира (1981-84).

Спортивные достижения 

WD = снялись с соревнований

Результаты профессиональной карьеры

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — танцы на льду

Ссылки 
 Хеннесси Д. Торвилл и Дин: Пер. с англ.— М.: Физкультура и спорт, 1986.— 144с

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании
Родившиеся в Ноттингеме
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Хореографы в фигурном катании
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1984 года